«Главное московское дерби» — закрепившееся название футбольного дерби между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА, которое является одним из самых принципиальных противостояний в российском футболе и во всей Европе. История дерби ведёт своё начало с 1 июня 1922 года, когда команды носившие в то время названия ОЛЛС и МКС встретились в финале абсолютного первенства Москвы на нейтральном поле стадиона ЗКС. Долгие годы дерби «Спартак» — ЦСКА было в тени соперничеств ЦСКА с московским «Динамо» и «Спартака» с киевским «Динамо», однако после распада СССР и образования чемпионата России дерби вышло на первые роли в отечественном футболе. На февраль 2022 года соперники встречались в официальных матчах 193 раза, в которых 83 матча выиграл «Спартак», 73 — ЦСКА, а ещё 37 игр завершились вничью.

История дерби 

Первое дерби с участием «Спартака» и ЦСКА состоялось 1 июня 1922 года, когда команды, носившие в то время названия ОЛЛС и МКС, встретились в финале между победителями соревнований в классе «А» и классах «Б» и «В» весеннего первенства Москвы на нейтральном поле стадиона ЗКС. Перед финальным матчем двое основных нападающих ОЛЛС — Мартынов и Чесноков получили травмы и вместо них на поле вышли молодые футболисты Борис Дубинин и Константин Тюльпанов. Счёт в матче открыл футболист ОЛЛС Савостьянов, после передачи Тюльпанова, почти сразу же футболистам ОЛЛС удалось увеличить отрыв от соперника. Под конец тайма МКС сумел отыграть один мяч, который забил Иван Артемьев. После перерыва футболистам ОЛЛС удалось поразить ворота соперника ещё дважды, на что МКС ответил голом забитым Масловым в конце встречи. Судья отменил четыре гола ОЛЛС из-за офсайдов, а МКС потерпел своё первое поражение в истории клуба. Итоговый счёт в матче — 4:2. В чемпионате 1923 года организованного по олимпийской системе команды так и не встретились, поэтому реванш за поражение в финала кубка КФС-Коломяги, «красно-белые» взяли в весеннем чемпионате Москвы 1924 года, победив ОППВ со счётом 3:5.

В 1981 году, после крупного поражения от «Спартака» со счётом 3:0, футболисты ЦСКА были в наказание отправлены на армейский полигон, где две недели проходили курс молодого бойца. Матч с «красно-белыми» был последним в первом круге, а из-за того, что матчи второй половины сезона шли в обратном порядке в следующем туре встречались те же команды и на этот раз сильнее оказались армейцы — 2:0.

Трофеи

Общие игроки и тренеры

Футболисты, игравшие за оба клуба 

Сортировка по дате рождения.

Играли за один клуб, тренировали другой

Тренеры, работавшие в обоих клубах

Статистика дерби

Результаты матчей 
В список включены только официальные матчи.

Рекорды дерби 
 Самая крупная победа «Спартака» в чемпионате Москвы — 8:0.
 Самая крупная победа ЦСКА в чемпионате Москвы — 6:1.
 Самая крупная победа «Спартака» в чемпионате СССР — 5:0.
 Самая крупная победа ЦСКА в чемпионате СССР — 5:1.
 Самая крупная победа «Спартака» в чемпионате России — 6:0.
 Самая крупная победа ЦСКА в чемпионате России — 5:1.
 Самая крупная победа «Спартака» в кубке СССР — 4:0.
 Самая крупная победа ЦСКА в кубке СССР — 3:0.
 Самая крупная победа «Спартака» в кубке России — 3:2.
 Самая крупная победа ЦСКА в кубке России — 3:0.
 Наибольшее число мячей забитых в одном дерби — 9, итоговый счёт матча 4:5 в пользу «Спартака».
 Наибольшее число болельщиков — 105 тысяч зрителей, было на матчах 8 июня 1959 года, 25 июля 1960 года и 4 октября 1962 года.
 26 июля 2009 года на матче присутствовало 70 000 зрителей, что до сих пор является абсолютным рекордом среди всех матчей в истории чемпионата России.
 Наименьшее число болельщиков — 4000 присутствовало на матче 24 октября 1993 года.
 Наибольшее число дерби прошло на стадионе Лужники — 64 раза.
 Лучший бомбардир в истории дерби — армеец Вагнер Лав, забивший 9 голов. У Спартака 7 мячей забил Сергей Сальников.
 Наибольшее число игр обслуживал советский арбитр Николай Латышев.

Литература 
 Есенин К. С. /« Московский футбол» / . — : Моск. рабочий, 1974. — 264 с.: ил.

См. также 
 Московские футбольные дерби

Примечания

Ссылки 
 Обзор противостояния на сайте footballderbies.com
 Результаты в матчах ЦСКА
 Результаты в матчах «Спартака»
 Главное дерби страны. История встреч 1992—2013
 История Дерби в цифрах (1936—2013)

Соперничества ФК «Спартак» Москва
Соперничества ФК ЦСКА Москва
Футбольные дерби в Москве